Михаи́л Чистяко́в:
 Чистяков, Михаил Борисович (1809—1885) — русский педагог и детский писатель.
 Чистяков, Михаил Васильевич (1915—1964) — Герой Советского Союза.
 Чистяков, Михаил Николаевич (1896—1980) — советский маршал.
 Чистяков, Михаил Петрович (1895—?) — режиссёр, актёр, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949).
 Чистяков, Михаил Сергеевич (1930—2008) — Герой Социалистического Труда.